Вичканова Серафима Александровна (29.02.1924 – 22.07.2017) - доктор биологических наук, профессор, известный ученый в области поиска и создания лекарственных средств растительного происхождения. Она внесла большой вклад в создание нового направления в химиотерапии, предложила алгоритм поиска ингибиторов микроорганизмов среди веществ растительного происхождения .

Родители - Александр Павлович Вичканов и Марфа Александровна Вичканова (Шашелова). 

Серафима Александровна родилась 29 февраля 1924 г. в одном из старейших городов Сибири - городе Томске, где закончила среднюю школу №5. Серафима Александровна была из того поколения, которое уходило на войну в июне 1941 г сразу после выпускного бала. Справедливо считают, что представителям ее поколения выпала нелегкая судьба, погрузившая людей в суровые испытания предвоенных, военных и послевоенных лет. Такие экстремальные условия, по-видимому, способствовали ранней зрелости, закалке и формированию нравственных принципов и человеческих качеств, присущих настоящей личности.

Учеба на лечебном факультете Томского медицинского института совпала с тяжелым временем для нашей страны – Великой отечественной войной, которая повлияла на её дальнейшую судьбу.  Первые годы учебы проходили по очень напряженному графику военного времени. Занятия шли не только в дневное, но и в вечернее время, кроме того, была напряженная работа в госпитале.

Первые шаги в науку С.А. Вичканова сделала, обучаясь в медицинском институте, и волею судьбы продолжила учебу на санитарно-гигиеническом факультете Первого Московского медицинского института им. И.М. Сеченова, который окончила с красным дипломом.
По окончании института в 1946 г. она поступила в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института им. С. Орджоникидзе (ВНИХФИ), где в 1950 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние стрептомицина на биологические свойства туберкулезной палочки при туберкулезном менингите» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «химиотерапия». В 1959 году Серафима Александровна Вичканова пришла работать в коллектив Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений с целью создания новой лаборатории «Антимикробных средств», которой бессменно руководила более 30 лет.

Задачей лаборатории являлось поиск и создание эффективных антимикробных препаратов для лечения вирусных, бактериальных, грибковых и других инфекций.

Профессором Вичкановой С.А. впервые предложена оригинальная стройная система отбора ингибиторов микроорганизмов среди высших растений и веществ растительного происхождения, послужившая научной основой для разработки рациональной схемы направленного скрининга антимикробных (в т. ч. противовирусных) препаратов из высших растений.

Ею впервые установлен ряд закономерностей, характеризующих взаимосвязь структуры природных химических соединений растительного происхождения с их антимикробным действием, что открывает дополнительные возможности направленного поиска биологически активных веществ из высших растений.

При проведении исследований на животных в лаборатории института, наряду с классическими методами химиотерапии, в т. ч. модифицированными Вичкановой С.А., были внедрены новые методы исследований, специально разработанные ею для воспроизведения патологий инфекционного характера (гнойные рана, гнойный абсцесс, гнойная язва и др.). Предложенные ею экспериментальные модели патологии позволили выявить превосходство растительных препаратов перед известными лечебными средствами, предложить оптимальные схемы их применения в условиях клинической патологии.

Логическим продолжением проведенных исследований по созданному направлению явилось написание докторской диссертации на тему: «Ингибиторы микроорганизмов среди природных веществ растительного происхождения», которая была защищена ею в 1982 г. на биологическом факультете Московского Государственного Университета.

Результаты многолетних исследований, проведенных в лаборатории под руководством Серафимы Александровны, привели к созданию и внедрению в медицинскую практику 14 лекарственных средств из растительного сырья, в т. ч. антимикробного (лютенурин, сангвиритрин, эвкалимин, анмарин, санглирен, лекарственные сборы «Бруснивер» и «Элекасол») и противовирусного действия (госсипол, алпизарин, флакозид, гипорамин, хелепин, салифозид), большинство из которых в настоящее время выпускается медицинской промышленностью . 

В 1994 году Вичканова С.А. возглавила группу клинических исследований Института, в рамках которой осуществлялся весь необходимый комплекс мероприятий по подготовке научной документации по препаратам растительного происхождения с целью их регистрации, организации и контролю за проведением клинических исследований. Под ее руководством был создан современный архив лекарственных препаратов Института.

Значителен вклад профессора С.А. Вичкановой в теоретическое обоснование и разработку научных основ доклинического изучения новых препаратов, созданных на основе природного сырья, нашел отражение в методических указаниях, инструкциях, брошюрах исследователя, подготовленных при ее непосредственном участии.

На основе анализа и систематизации информации о доклинических и клинических исследованиях лекарственных препаратов ВИЛАР Серафимой Александровной совместно с коллегами была написана монография «Лекарственные средства из растений» о 50 лучших лекарственных препаратах, созданных учеными института. Позже Серафимой Александровной совместно с ее коллегами и учениками была опубликована монография: «САНГВИРИТРИН. Подарок природы человеку».

Под руководством Серафимы Александровны защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Она является автором 365 научных трудов (338 печатных работ, 5 рукописей, 27 авторских свидетельств, 19 патентов на изобретения, в том числе за рубежом) [1- 6].

Многогранность таланта в сочетании с огромным научным потенциалом и организаторскими способностями, накопленный опыт и знания в различных областях науки позволили С.А. Вичкановой завоевать огромный авторитет в научной среде, воспитать научные кадры. Заслуги профессора С.А. Вичкановой высоко оценены как в нашей стране, так и за рубежом. Свидетельством высокого признания заслуг профессора Серафимы Александровны Вичкановой являются многочисленные звания и награды: медали «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», «Серебряная медаль за успехи в народном хозяйстве ВДНХ», знаки «Изобретатель СССР», «Отличник здравоохранения» Минздрава СССР и другие награды.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук, профессор, Серафима Александровна Вичканова прожила долгую и интересную жизнь. Она оставила своим коллегам и ученикам богатое научное наследие, сформулировала направления дальнейших научных разработок в области изучения антимикробных свойств растений и поиска и разработки растительных лекарственных препаратов на их основе, что открывает широкие перспективы для развития отечественной фармацевтической и медицинской науки.

Примечания

Ссылки

Фармакогнозия
Фармакология
Учёные СССР
Учёные России
ВИЛАР
Учёные ВИЛАР
Учёные XX века
Учёные XXI века
Учёные РСФСР